Jammertal steht für:

 Jammertal, ein biblisches Bild
 Jammertal, eine alternative Bezeichnung des Dörsbachtals
 Jammertal (Haard), Lokalität in der Haard, Gemarkung Ahsen, Stadt Datteln
 Jammertal (Naturschutzgebiet), ein Naturschutzgebiet in Bielefeld und Herford
Jammertal (Solingen), eine Ortslage in Solingen-Aufderhöhe
 Jammertal bzw. Jamrtál, umgangssprachliche Bezeichnung für das Nuselské údolí
 Friedhof Jammertal, Gedenkstätte in Salzgitter